Playa Blanca kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Plage Blanche, strand, Guelmim-Es-Smara,

Spanien 

 Playa Blanca (ort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar